Nisís Ayíou Nikoláou kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrakhonisídha Áyios Nikólaos, ö, 
 Nisída Ágios Nikólaos (ö i Grekland, Epirus), Thesprotia, 
 Nisída Ágios Nikólaos (ö i Grekland, Joniska öarna, lat 37,91, long 20,71), 

Robotskapade Greklandförgreningar